Macunaga [macunága] ima več pomenov.

Osebnosti 

Japonski priimek več osebnosti (japonsko 松永 Matsunaga).

 Akicugu Macunaga, japonski dirkač
 Akira Macunaga (1914) (1914 – 1943), japonski nogometaš
 Akira Macunaga (1948) (rojen 1948), japonski nogometaš
 Daniel Kendži Macunaga (rojen 1988), japonsko-brazilski model, igralec, nogometaš, voditelj, poslovnež
 Enzo Macunaga (1895 – 1938), japonski pisatelj
 Futoši Macunaga (rojen 1961), japonski serijski morilec
 Jobzefu Hisadžiro Macunaga (1930 – 2006), japonski katoliški prelat, fukuoški episkop
 Jošisuke (Riohicu) Macunaga (okoli 1690 – 1744), japonski matematik
 Kazufumi Macunaga (rojen 1956), japonski kitarist
 Hiroši Macunaga (rojen 1968), japonski igralec
 Hisahide Macunaga (1510 – 1577), japonski daimjo
 Masahiro Macunaga (rojen 1960), japonski dirkač
 Masajuki Macunaga (rojen 1970), japonski gimnastik, olimpijec
 Micuhiro Macunaga (rojen 1966), japonski rokoborec
 Micuo Macunaga ( 1939 – 2009), japonski judoist, olimpijec
 Nobuo Macunaga (1921 – 2007), japonski nogometaš
 Seki Macunaga (1928 – 2013), japonski nogometaš
 Spark Masayuki Matsunaga (1916 – 1990), ameriški politik, senator s Havajev
 Šigetacu Macunaga (rojen 1962), japonski nogometaš
 Šohei Macunaga (rojen 1989), japonski nogometaš
 Takajoši Macunaga (umrl 2012), japonski basist
 Teitoku Macunaga (1571 – 1654), japonski erudit in pesnik
 Tojokazu Macunaga (rojen 1964), japonski mangaka
 Tomohiro Macunaga (rojen 1980), japonski rokoborec prostega sloga, olimpijec